Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jan Gunnarsson e Michael Mortensen che hanno battuto in finale Juan Avendaño e Fernando Roese 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Stefan Edberg /  Anders Järryd (semifinali)
 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (campioni)

 Hans Simonsson /  Stefan Simonsson (quarti di finale)
 Joakim Nyström /  Henrik Sundström (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1984